Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
  d'infanterie (Empire allemand)
  d'infanterie (Allemagne)
  de chasseurs (Allemagne)
 d'infanterie légère (Allemagne)

États-Unis 
  aéroportée (États-Unis)

France 
  d'infanterie
  d'infanterie territoriale

Italie 
101e division motorisée Trieste

Syrie 
  d'infanterie (Armée syrienne libre)